Dramburg bezeichnet:

 Dramburg, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Drawsko Pomorskie

Dramburg ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Dramburg (um 1640–um 1700), deutscher Maler